HMS Ceylon (на честь Британського Цейлону, сучасна Шрі-Ланка) — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Ceylon (1805) — 38-гарматний корабель 5-го рангу. Збудований у 1793 році як HCS Bombay, придбаний флотом у 1805 році та перейменований на HMS Bombay. У 1809 році перейменований на HMS Ceylon. У 1813 році переобладнаний на військовий транспорт. Проданий у 1857 році.
 HMS Ceylon (30) — легкий крейсер типу «Коронна колонія». Збудований у 1943 році. Брав участь у Другій світовій та Корейській війні. У 1960 році проданий Перу, де отримав назву «Coronel Bolognesi». Виведений зі складу флоту у 1982 році, у 1985 році проданий на злам.

Кораблі ВМС Великої Британії